Aardrijkskunde
 Humbert, gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
 Humberto de Campos, gemeente in Brazilië
 Humberto Primo, plaats in Argentinië

Personen met de achternaam Humbert
 Aimé Humbert-Droz (1819-1900), Zwitsers onderwijzer, reiziger, etnograaf, rector en politicus
 Ashley Humbert, Australisch wielrenner
 David Pièrre Giottino Humbert de Superville, Nederlands kunstenaar en geleerde
 Jean Emile Humbert, Nederlands militair ingenieur
 Jean Humbert, Frans generaal
 Jean Humbert, Nederlandse kunstschilder
 Lois Arlene Humbert, echte naam van de Amerikaanse actrice Lois Smith
 Marie Humbert-Droz (1819-1888), Zwitserse gouvernante, redactrice en feministe
 Ugo Humbert, Frans tennisspeler

Sport
 Humberto Barbosa Tozzi, Braziliaans voetballer, beter bekend onder zijn spelersnaam Humberto
 Humberto Coelho, Portugees voetballer en voetbalcoach

 Televisie
 Humberto, een Nederlands praatprogramma, gepresenteerd door Humberto Tan

Voornaam
 Humbert, een jongensnaam

Wetenschap
 Humberto, Atlantische orkaan in 1995
 Humberto, Atlantische orkaan in 2007
 Humbert (geslacht), een geslacht van sluipwespen (familie Ichneumonidae)